One for the Road peut faire référence à :

 One for the Road, un album de Ronnie Lane (1976),
 One for the Road, un album des Kinks (1980),
 One for the Road, un album d'April Wine (1985),
 One for the Road, un album d'Ocean Colour Scene (2004),
 One for the Road, un album de Devin the Dude (2013),

 One for the Road, une chanson de Bob Dylan (1967),
 One for the Road, une chanson de Judas Priest, extraite de l'album Rocka Rolla (1974),
 One for the Road, une chanson d'House of Pain, extraite de l'album House of Pain (Fine Malt Lyrics) (1992),
 One for the Road, une chanson des Arctic Monkeys, extraite de l'album AM (2013).

Homonymie de titre